Эже́н Вьейя́р (; 1819—1896) — французский ботаник и врач.

Биография 
Эжен Вьейяр родился 9 апреля 1819 года. Работал врачом во французском флоте.

С 1855 по 1857 Вьейяр вместе с Изидором Панше путешествовал по Таити. Затем продолжил работу во флоте в Новой Каледонии вместе с Эмилем Депланшем, с которым изучал флору и фауну этого региона. В 1861 году он на несколько месяцев отправился в Новую Зеландию, затем — на Капский полуостров и Реюньон, после чего вернулся в Новую Каледонию.

В 1860-е годы Вьейяр издал несколько статей по флоре Новой Каледонии. По возвращении во Францию в 1871 году он был назначен профессором ботаники и директором Канского ботанического сада, где работал до 1895 года.

7 ноября 1896 года Эжен Вьейяр скончался.

Гербарий водорослей Вьейяра хранится в Канском университете (CN). Другие растения находятся в гербариях Парижского музея естественной истории (P, PC).

Некоторые научные работы 
 Vieillard, E.; Deplanche, É. (1862—1863). Essais sur la Nouvelle-Calédonie. 152 p.

Роды растений, названные в честь Э. Вьейяра

Примечания

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту